

Geografia
 Regno Unito
 Worthington – parrocchia civile della Greater Manchester
 Worthington – parrocchia civile del Leicestershire
 Stati Uniti d'America
 Worthington – città della contea di Greene, Indiana
 Worthington – città della contea di Dubuque, Iowa
 Worthington – città della contea di Greenup, Kentucky
 Worthington – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Worthington – capoluogo della contea di Nobles, Minnesota
 Worthington – villaggio della contea di Putnam, Missouri
 Worthington – città della contea di Franklin, Ohio
 Worthington – borough della contea di Armstrong, Pennsylvania
 Worthington – città della contea di Marion, Virginia Occidentale
 Ghiacciaio Worthington – ghiacciaio del sud dell'Alaska

Persone

Worthington
 Frank Worthington – calciatore inglese
 Kay Worthington – ex canottiera canadese
 Mark Worthington – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
 Marlene Worthington – ex schermitrice panamense
 Nigel Worthington – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Sam Worthington – attore australiano
 William Worthington – attore e regista statunitense

Cognomi composti
 Eleanor Worthington Cox –attrice e cantante britannica

Altro
 Mary Worthington o Bloody Mary – personaggio leggendario
 Warren Worthington III – personaggio dei fumetti della Marvel Comics